

Persone 
 Giovanni Battista Caretti – architetto, pittore e decoratore italiano
 Lanfranco Caretti – filologo e critico letterario italiano
 Raoul Caretti – politico italiano, legato al Partito Nazionale Fascista

Pagine correlate 
 Caretta (disambigua)